Fusion – gra komputerowa firmy Bullfrog
 AMD Fusion – mikroprocesor
 Extreme Fusion – system zarządzania treścią (CMS)
 Ford Fusion (Europa) – marka samochodów produkowanych przez Forda
 Ford Fusion (USA) – marka samochodów produkowanych przez Forda
 Jazz fusion (Jazz-rock) – gatunek muzyczny
 Multimedia Fusion – program do tworzenia aplikacji firmy Clickteam
 PHP-Fusion – system zarządzania treścią (CMS) na licencji typu Open Source

Zobacz też 
 fuzja